Willemse kan som auktorsförkortning betyda:

 Cornelis J.M. Willemse
 Fer Willemse
 Luc Willemse

Robotskapade auktorsförkortningar